La Coppa del Re 1980 è stata la 44ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Note

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1979-1980

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1980
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Sport a Ferrol